Боярск — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Боярск — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Боярск — село в Усть-Кутском районе Иркутской области.

См. также 
 Боярский — посёлок при станции в Кабанском районе Бурятии.